Wurmb bezeichnet:
 ein altes thüringisch-sächsisches Adelsgeschlecht, siehe Wurmb (Adelsgeschlecht)

dessen Familienmitglieder

 Alexander Ludwig von Wurmb (1686–1749), preußischer Oberst

 Karl von Wurmb (1838–1902), preußischer Generalleutnant
 Lothar von Wurmb (1824–1890), deutscher Verwaltungsjurist, Polizeipräsident von Berlin, Regierungspräsident in Wiesbaden; MdHdA, MdR, MdHH
 Ludwig von Wurmb (1788–1855), preußischer Generalmajor, Kommandeur der 2. Kavallerie-Brigade
 Robert von Wurmb (1835–1911), preußischer Generalleutnant

Wurmb ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Wurmb (1876–1947), deutsche Lehrerin und Oberschulrätin
 Anton Wurmb (1811–1866), österreichischer Politiker und Brauer
 Balthasar Wurmb (1532–1598), kursächsischer Geheimer Rat und Amtshauptmann
 Franz Wurmb (1806–1864), österreichischer Arzt und Homöopath
 Gertrud Wurmb (1877–1956), deutsche Malerin
 Karl Wurmb (1850–1907), österreichischer Ingenieur und Eisenbahnpionier
 Max von Wurmb (1835–1886), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Wurm